Mulhouse (Duits: Mülhausen im Elsaß), stad in de Elzas
Mülhausen (Grefrath), deelgemeente van de Duitse gemeente Grefrath ten oosten van Venlo

Zie ook
Mühlhausen, doorverwijspagina
Mulhausen, gemeente in het Franse Bas-Rhin